Galicija - Sloveens naam voor Gallizien in Oostenrijk
 Galicija (Žalec) - plaats in Slovenië

Zie ook
 Galicië